Watervliet ist der Name von:

 Watervliet (Michigan)
 Watervliet (City, New York)
 Watervliet (Town, New York)
 Watervliet Township (Berrien County, Michigan)

in Belgien:
 Watervliet (Belgien)

Watervliet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Michel Veranneman de Watervliet (1947–2018), belgischer Botschafter